kijas – zasada analogicznego rozumowania w islamie
 Kijas – wieś w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Konopiska
 Artur Kijas – polski historyk
 Krzysztof Kijas – mistrz w sportach motorowych
 Zdzisław Kijas – prezbiter kościoła katolickiego